Чемпіонат Франції з хокею 2019—2020 () — 99-й сезон першості Франції. Чемпіонат стартував 13 вересня 2019, а 8 березня 2020 плей-оф було скасовано через пандемію COVID-19.

Регулярний сезон

Плей-оф

Чвертьфінали 
Матчі відбулись 25 лютого - 8 березня 2020.

Наступні етапи плей-оф скасовано через пандемію COVID-19.

Примітки

Посилання 
 Французька хокейна федерація
 Ліга Магнус
 Ліга Магнус на eurohockey 
 Ліга Магнус на hockeyarchives 

2020
Франція
Франція
2019 у французькому спорті‎
2020 у французькому спорті